Родниковка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Родниковка — до 1992 г. название села Агтала Хачмасского района.

Казахстан 
 Родниковка — село в Мартукском районе Актюбинской области.

Россия 
 Родниковка — село в Миякинском районе Башкортостана.
 Родниковка — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.

Украина 
 Родниковка — село в Свалявском районе Закарпатской области.
 Родниковка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Родниковка — село в Уманском районе Черкасской области.

См. также 
 Родниковка — река в России, приток Ика, протекает в Абдулинском районе Оренбургской области.